

Постаті минулого 

 Ісаак — чоловіче ім'я, уживане юдеями, християнами та мусульманами
 Ісаак Сирин — один із великих учителів церкви VII ст, святий, отець католицької і православної церкви, несторіанин, єпископ Ніневії
 Ісаак син Авраама — син та спадкоємець Авраама, брат по отцю Ізмаїла, отець Якова та Ісава, як написано у Старому Заповіті (Торі)

Сучасні особи 

 Ісаакій (Андроник) - Єпископ УПЦ, Настоятель Свято-Покровського монастиря "Голосіївська пустинь"